Dimítris Papadákis (1966-), homme politique chypriote ;
Gabriella Papadakis (1995-), patineuse artistique française ;
Konstantínos Papadákis (1975-), homme politique grec.

Voir aussi
Christína Papadáki (1973-), joueuse de tennis grecque.
Patronyme grec